Heteroporatia är ett släkte av mångfotingar. Heteroporatia ingår i familjen Mastigophorophyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Heteroporatia